HBG est un sigle qui peut désigner :
 Hachette Book Group USA, une maison d'édition américaine appartenant à Hachette Livre ;
 Émetteur HBG de Prangins, un émetteur utilisé autrefois pour transmettre un signal indiquant l'heure légale suisse.

HBG est un code qui peut désigner :
 , un aéroport appartenant à la ville de Hattiesburg, dans le Mississippi, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports